Ранер ():
 Хуго Ранер (), немачки језуита и католички теолог
 Карл Ранер (; 1904 — 1984), католички теолог немачког порекла